La Third Division 1954-1955 è stato il 28º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 27º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Barnsley (Third Division North) e Bristol City (Third Division South).

Stagione

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1955-1956.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Grimsby Town costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Crewe Alexandra.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1955-1956.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1954-1955
 Second Division 1954-1955
 FA Cup 1954-1955
 Charity Shield 1955

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1954
Calcio nel 1955
1954-1955